El término George Town puede referirse a:

 George Town, ciudad del estado de Tasmania, Australia.

George Town, ciudad de Malasia.
George Town, capital de las Islas Caimán.
George Town, ciudad principal de Gran Exuma, en las Bahamas